Рйо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 21 км на північ від Безансона, 23 км на південь від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 732 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1901,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Рйо на сайті французького Національного інституту географії

 Рйо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Рйо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Рйо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона